The Cat's Paw – film del 1912 prodotto dalla Essanay
 The Cat's Paw – cortometraggio del 1914 diretto da Frederick Sullivan
 The Cat's Paw – cortometraggio del 1918 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 The Cat's Paw – film del 1931 diretto da Harry Edwards
 The Cat's Paw – episodio della serie televisiva Le strade di San Francisco, regia di Virgil W. Vogel (1975)